L'espressione Peugeot Quadrilette può riferirsi ad uno dei seguenti modelli costruiti dalla Casa automobilistica francese Peugeot.

Peugeot Type 161 (1920-22);
Peugeot Type 172 e 172 BS (1922-24).

Sono esistite altre versioni della Type 172, ma ad essi non sarebbe più stato associato il nome di Quadrilette, mentre sarebbero state invece inserite nella piccola famiglia delle Peugeot 5CV.